Аньовер-де-Тормес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,24 км². Население — 102 человека (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки